Creutz ist der Familienname folgender Personen:

 einer adligen Familie von Creytz (auch Creuez, von Creutz, von Creutzen, von Creytzen, von Kreutzen, von Kreytzen)
 Ehrenreich Bogislaus von Creutz (1670–1733), preußischer Staatsminister

 Carl Gustaf Creutz (1660–1728), schwedischer Freiherr und Generalmajor der schwedischen Kavallerie
 Claire Creutz (1886–1938), deutsche Schauspielerin
 Claudius von Creutz († 1604), Edelsteinschleifer und -händler in Nürnberg
 Daniela Dar-Creutz, deutsche Filmemacherin
 Eckhard Creutz (* 1943), von 1990 bis 1998 Stadtdirektor von Düren
 Friedrich Karl Kasimir von Creutz (1724–1770), deutscher Dichter, Philosoph und Publizist
 Gerhard Creutz (1911–1993), deutscher Ornithologe
 Gustav Philip Creutz (1731–1785), schwedischer Dichter
 Helmut Creutz (1923–2017), deutscher Wirtschaftsanalytiker und Publizist

 Ludwig Creutz (1817–1860), deutscher Pfarrer und Landtagsabgeordneter
 Martin Friedrich Creutz (~1670–1735), preußischer Landbaudirektor und Kammerrat
 Max Creutz (1876–1932), deutscher Kunsthistoriker
 Michael Creutz (* 1944), amerikanischer Physiker
 Otto Creutz (1889–1951), deutscher Landrat
 Rudolf Creutz (Mediziner) (* 1866), deutscher Arzt und Medizinhistoriker
 Rudolf Creutz (1896–1980), SS-Brigadeführer und NS-Rassenpolitiker
 Ursula Creutz (1909–2006), deutsche Germanistin und Klosterhistorikerin
 Walter Creutz (1898–1971), deutscher Psychiater

Siehe auch
 Creutz-Taube-Komplex, Metallkomplex
 Kreutz, Kreuz
 Kreytzen